Johannes-Paul-II.-Platz steht für:
 Papst-Johannes-Paul-II.-Platz, Rom
 Johannes-Paul-II.-Platz (Vilnius), Vilnius